Furuya se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hidetaka Furuya
 Kouhei F. Furuya